

Urodzili się 
 Budda, twórca buddyzmu.